Vasilescu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Adrian Vasilescu (n. 1936), economist și jurnalist român
 Andra Vasilescu (n. 1961), lingvistă română
 Christea Vasilescu (1883-?), general român
 Corneliu Vasilescu (n. 1934), pictor și grafician român
 Costel Vasilescu (n. 1940), lăutar, conducător de taraf și trompetist român
 Diana Florența Vasilescu, jurnalistă română
 Eftimie Vasilescu (1895-1986), regizor român de film
 Emil Vasilescu (1907-1971), compozitor, pedagog, dirijor și violonist român
 Florin Vasilescu (1897-1958), matematician român
 Florin Bucur Vasilescu, jurist român
 Gavrilă Vasilescu (n. 1946), senator român
 George Vasilescu (1864-1898), sculptor român
 Gheorghe Vasilescu-Vasia (1892-1929), publicist român, militant comunist
 Ion Vasilescu (1903-1960), compozitor de muzică ușoară, profesor și dirijor român
 Ion Vasilescu Sr. (1923-2006), inginer, aviator militar, inventator, om de afaceri și colecționar de artă român
 Laura Vasilescu (n. 1984), handbalistă română
 Lia Olguța Vasilescu (n. 1974), politician român
 Lucian Vasilescu (n. 1958), poet român
 Mihai Vasilescu (1885-1970), deputat român
 Mircea Vasilescu (n. 1960), eseist, critic, istoric literar, jurnalist și traducător român
 Nicolae Vasilescu (n. 1967), politician român
 Nicolae Vasilescu (militar) (1872–secolul al XX-lea), militar român
 Nicolae Vasilescu-Karpen (1870–1964), inginer și fizician român
 Paraschiv Vasilescu (1864-1925), general român
 Paul Vasilescu 1936-2012), sculptor român
 Răzvan Vasilescu (n. 1954), actor român
 Theodor Vasilescu (n. 1932), coregraf român și expert în dansul românesc
 Tora Vasilescu (n. 1954), actriță română
 Valentin Vasilescu (chimist) (n. 1935), politician și chimist român
 Valentin Vasilescu (ofițer) (n. 1961), politician român și pilot militar
 Vasile Vasilescu (1925-1994), medic român și profesor universitar

Vezi și 
 Vasile (nume)

Nume de familie românești